Єлисаветград — одна з історичних назв Кропивницького, Україна
 Єлизаветград — село, Табунський район, Алтайський край, Росія